Frauen, die nicht lieben dürfen steht für:

 Frauen, die nicht lieben dürfen (1925), deutscher Stummfilm
 Frauen, die nicht lieben dürfen (1963) (OT: The Caretakers), US-amerikanischer Spielfilm